Der Volleyball World Cup 1991 war die sechste Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 8. und dem 17. November in Japan statt. Kuba gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Sieger und Drittplatzierter der Europameisterschaft 1991
  und  als Sieger und Drittplatzierter der Asienmeisterschaft 1991
  und  als Sieger und Vizemeister der NORCECA-Meisterschaft 1991
  und  als Finalisten der Südamerikameisterschaft 1991
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1991
  und  auf Einladung der FIVB

Modus 
Die zwölf Teilnehmer waren zuerst auf zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften aufgeteilt. Die ersten drei Mannschaften der beiden Gruppen bildeten danach die Finalgruppe und der Rest spielte in einer Gruppe um die Plätze Sieben bis Zwölf.

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1991
Volleyballveranstaltung 1991
World Cup der Frauen 1991